Arend van Dam (schrijver), Nederlands schrijver, bekend van zijn kinderboeken en het boek Een beetje Zwanger
 Arend van Dam (tekenaar), Nederlands tekenaar, bekend van zijn illustraties en politieke cartoons